Mys Ostry (Transkription von ) ist der russische Name folgender Landspitzen bzw. Kaps:
 Cape Ostryj, Kap an der Knox-Küste, Wilkesland, Antarktika
 Ostryy Point, Landspitze an der Prinzessin-Astrid-Küste, Königin-Maud-Land, Antarktika